Лима (, ) — регион в центральной части побережья страны (по прежнему административно-территориальному делению — департамент) Перу. Площадь региона составляет 32 127 км². Население по данным на 2017 год — 910 431 человек. Административный центр — города Уачо и Лима. В подчинении региона находится автономная провинция Лима с особым статусом. Фактически провинция является отдельным регионом, а остальная часть находится под управлением Уачо.

География 
Расположен в центральной части косты — побережья страны. Граничит с регионами: Анкаш (на севере), Уануко (на северо-западе), Паско и Хунин (на востоке), Уанкавелика (на юго-востоке) и Ика (на юге), а также с провинцией Лима (на западе). На западе омывается водами Тихого океана. У берега океана расположена узкая пустынная равнина (коста), шириной не более 40 километров. На востоке она сменяется крутыми склонами Анд, которые расчленяются межгорными долинами. Максимальные высоты достигают 5 километров и более.

Население 
Общая численность населения, вместе с автономной провинцией Лима, составляет 9 485 405 человек. Подавляющая часть населения проживает в столичной провинции (8,6 млн; 90,4 %). Население остального региона — 910 431 человек — сконцентрировано на побережье. Плотность населения — 28,3 чел/км², в горных провинциях — от 2 до 10 чел/км². Наблюдается прирост населения (1,17 % в год), в горных провинциях — естественная убыль. 

Половая структура : женщины — 51,2 %, мужчины — 48,8 %. В национальном составе преобладают метисы — 70 %, кечуа — 16,9 %, доля кечуа высока в провинциях Кахатамбо и Ойон. В районе Тупе на юго-востоке проживают носители языка хакару — одного из языков аймара. Уровень грамотности — 93,1 %, в горных районах — от 86 до 91 %. Среди верующих преобладают католики (77 %).

Достопримечательности 
 Столица, город Лима
 Маркауаси — высокогорное вулканическое плато со своеобразными гранитными формами рельефа
 Караль — руины древнейшего города Америки (из известных на данный момент)
 Один из самых старых археологических памятников континента — Бандурриа
 Долина, ущелья и каньоны реки Римак
 Города Канта, Матукана, Сан-Матео, Санта-Роса-де-Кивес в горной местности
 Пляжи на берегу Тихого океана
 Археологический памятник Парамонга
 Небольшой город Лунауана, популярный среди любителей гребли на каноэ и парапланеризма
 Дворец Чанкай
 Виноградники провинции Каньете, где помимо вин производят писко
 Национальный парк Ломас-де-Лочай
 Приморская фауна, включая пингвинов Гумбольдта

Галерея

Административное деление 

В административном отношении регион делится 10 провинций, которые в свою очередь подразделяются на 128 районов (округов). Провинции включают:

Ссылки 
 Официальный сайт региона

Примечания